Pendleton County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Pendleton County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Pendleton County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie